Rozhniativ  ou Rożniatów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Rożniatów, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Rożniatów, un village de la voïvodie de Łódź
 Rożniatów, un village de la voïvodie d'Opole

en Ukraine:
 Nom polonais de la localité de Rozhniativ , dans l'Oblast d'Ivano-Frankivsk